Música
  Gothic metal — gênero musical derivado do heavy metal
  Gothic rock — gênero de rock
  Gothic (álbum) —  álbum da banda Paradise Lost
  Gothic Kabbalah —  álbum de Therion
  Gothic Vox —  banda brasileira
  Gothica —  banda italiana

Outros
  Gothic (jogo de computador)

Ver também 
 Gótico